Ме́дный — второй по величине остров в составе Командорских островов. Расположен к востоку от Камчатского полуострова, в Беринговом море, в нескольких десятках километров от острова Беринга, от которого отделён проливом Адмирала Кузнецова. Административно остров входит в состав Алеутского района Камчатского края России.

География 
Площадь Медного составляет 186 км², длина 56 км, ширина до 5—7 км. Максимальная высота над уровнем моря — 640 м(г. Стейнгера на севере острова). Тихоокеанское побережье сравнительно слабо изрезано. На беринговоморском побережье имеется ряд крупных бухт — Песчаная, Жировая, Корабельная. Наиболее крупные речки (Быстрая (5 км), Озёрная (6 км)) относятся к бассейну Берингова моря. В их устьях расположены озёра лагунного типа. На острове пересечённый рельеф. Многие вершины и гребни имеют резкие очертания, покрыты каменистыми россыпями. Вся территория острова входит в состав Командорского биосферного заповедника. Климат умеренный океанический с холодным и влажным летом и сравнительно мягкой зимой, среднегодовая температура составляет +2,8 °С.

История 
Остров был открыт в 1741 году экспедицией Витуса Беринга. В поисках путей к берегам Северной Америки устюжский купец Афанасий Бахов и казачий подпрапорщик Тимофей Перевалов с командой в 1748—1749 годах зимовали на острове Медном.

В 1772 году П. К. Зайков на боте «Святой Владимир» предпринял путешествие из Охотска морем на Камчатку. Перезимовав в устье реки Воровской, он в следующем году, по вскрытии рек ото льда, достиг второго Курильского пролива и в июле того же года достиг островов Медный и Атту. П. К. Зайков описал природу островов, климат и их географическое положение.

Остров был вновь исследован в ходе экспедиции 1817—1819 годов капитана 2-го ранга В. М. Головнина со шлюпа «Камчатка».

В конце XIX века на острове обосновались первые поселенцы — алеуты, переселившиеся с острова Атту Алеутских островов и основавшие посёлок Преображенское. В 1970 году всё гражданское население было переселено на остров Беринга в село Никольское. До 2001 года на Медном функционировала пограничная застава «Преображенская». В настоящее время она расформирована и остров полностью необитаем. Ежегодно здесь проводятся научные работы, направленные на сохранение и изучение животного и растительного мира заповедника.

Топографические карты

Примечания

Литература

Ссылки 
 Командорские острова (Алеутский район)
 
 Официальный сайт Администрации Алеутского муниципального района

Острова архипелага Командорские острова